Alberto Moravia – pisarz włoski

Miejscowości w USA:
 Moravia – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Appanoose;
 Moravia – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga;
 Moravia – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga;
Gminy w USA:
 Moravia (ang. Moravia Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga;
Kantony w Kostaryce:
 Moravia – kanton w kostarykańskiej prowincji San José;